Turunen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Turunen (* 1978), finnischer Radsportler
 Emilie Turunen (* 1984), dänische Politikerin
 Joni Turunen (* 1976), finnischer Boxer
 Martti Turunen (* 1940), heute Marutei Tsurunen, japanischer Politiker
 Martti I. Turunen  (1918–1993), finnischer Chirurg
 Tarja Turunen (* 1977), finnische Sopranistin und Liedtexterin
 Toni-Markus Turunen (* 1984), finnischer Snowboarder